

Cinema 
Notting Hill – film del 1999 diretto da Roger Michell

Geografia 
Notting Hill – quartiere di Londra, Regno Unito
Notting Hill – sobborgo di Città di Monash, Australia
Notting Hill – quartiere di Cumberland Ward, Canada